Il singolare dell'Atlanta Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Mardy Fish era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale John Isner per 3-6, 7-66, 6-2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Mardy Fish (campione)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  John Isner (finale)
  Xavier Malisse (secondo turno)

<li> Grigor Dimitrov (primo turno)
<li> Igor' Kunicyn (primo turno)
<li> Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
<li> Somdev Devvarman (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Atlanta Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011